Příjmení Pátek nosí více osobností:

 Adolf Patek (1900–1982) – rakouský fotbalista a fotbalový trenér
 Antoni Norbert Patek (1811–1877) – polský hodinář, spoluzakladatel švýcarské firmy Patek Philippe
 Arnošt Pátek (1955–2009) – český hudebník a zpěvák
 Božena Pátková (1907–1973) – československá politička ČSNS
 Eva Pátková (* 1938) – česká překladatelka a lingvistka
 Karel Pátek (1927–1967) – český fyzik
 Miroslav Pátek (1944–2009) – primátor Ústí n. Labem a poslanec PSP za ODS 
 Vladimír Pátek (1935–???) – český politik, ved. taj. MV KSČ v Plzni a poslanec FS za normalizace